T700 peut faire référence à :
 General Electric T700, un turbomoteur américain ;
 Tatra T700, un automobile du constructeur tchèque Tatra.